Karl Barthel ist der Name folgender Personen:

* Karl Barthel (Literaturhistoriker) (1817–1853), deutscher Literaturhistoriker
 Karl Barthel (1907–1974), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Karl Barthel (Komponist) (1919–1995), deutscher Blasmusik-Komponist
 Karl-Heinrich Barthel (1905–1975), deutscher Mediziner und Politiker (NSDAP, NDPD)
 Karl Wolfgang Barthel (1929–2018), deutscher Schriftsteller und Journalist